Dit is een lijst van planetoïden 33401-33500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (33401) - || 1999 CC68|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33402) - || 1999 CC71|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33403) - || 1999 CN73|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33404) - || 1999 CT73|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33405) - || 1999 CW73|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33406) - || 1999 CM74|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33407) - || 1999 CA75|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33408) - || 1999 CW76|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33409) - || 1999 CD77|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33410) - || 1999 CX85|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33411) - || 1999 CV91|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33412) - || 1999 CX96|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33413) - || 1999 CP99|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33414) - || 1999 CP100|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33415) - || 1999 CB101|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33416) - || 1999 CW101|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33417) - || 1999 CV103|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33418) - || 1999 CJ106|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33419) - || 1999 CD112|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33420) - || 1999 CT116|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33421) - || 1999 CN118|| 13 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33422) - || 1999 CN135|| 8 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (33423) - || 1999 DK || 16 februari 1999 || ODAS
|-
| (33424) - || 1999 DC2|| 16 februari 1999 || LINEAR
|-
| (33425) - || 1999 DP2|| 19 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (33426) - || 1999 DR2|| 19 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (33427) - || 1999 DZ2|| 21 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (33428) - || 1999 DO3|| 18 februari 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (33429) - || 1999 DL4|| 23 februari 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (33430) - || 1999 EH || 7 maart 1999 || J. Broughton
|-
| (33431) - || 1999 EK || 9 maart 1999 || T. Stafford
|-
| (33432) - || 1999 ET3|| 15 maart 1999 || P. G. Comba
|-
| (33433) Maurilia || 1999 EZ4|| 14 maart 1999 || S. Sposetti
|-
| (33434) - || 1999 FU || 17 maart 1999 || ODAS
|-
| (33435) - || 1999 FD4|| 16 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (33436) - || 1999 FZ6|| 20 maart 1999 || ODAS
|-
| (33437) - || 1999 FK9|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (33438) - || 1999 FE10|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (33439) - || 1999 FF18|| 20 maart 1999 || LONEOS
|-
| (33440) - || 1999 FR18|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (33441) - || 1999 FT18|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (33442) - || 1999 FW18|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (33443) - || 1999 FZ18|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (33444) - || 1999 FF19|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (33445) - || 1999 FB21|| 23 maart 1999 || S. Sposetti
|-
| (33446) - || 1999 FU23|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33447) - || 1999 FM24|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33448) - || 1999 FT24|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33449) - || 1999 FL25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33450) - || 1999 FO25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33451) - || 1999 FL26|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33452) - || 1999 FU26|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33453) - || 1999 FG27|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33454) - || 1999 FJ27|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33455) - || 1999 FV27|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33456) - || 1999 FG28|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33457) - || 1999 FP28|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33458) - || 1999 FE29|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33459) - || 1999 FM30|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33460) - || 1999 FL31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33461) - || 1999 FP31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33462) - || 1999 FT31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33463) - || 1999 FM32|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33464) - || 1999 FN32|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33465) - || 1999 FP32|| 23 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (33466) - || 1999 FE33|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33467) - || 1999 FG35|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33468) - || 1999 FD36|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33469) - || 1999 FL36|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33470) - || 1999 FQ37|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33471) - || 1999 FV38|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33472) - || 1999 FN42|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33473) - || 1999 FZ45|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33474) - || 1999 FB51|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33475) - || 1999 FK53|| 28 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (33476) - || 1999 FV54|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (33477) - || 1999 FR59|| 27 maart 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33478) - || 1999 GB || 2 april 1999 || Wykrota
|-
| (33479) - || 1999 GO || 5 april 1999 || K. Korlević
|-
| (33480) Bartolucci || 1999 GA1|| 4 april 1999 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (33481) - || 1999 GH1|| 7 april 1999 || T. Kobayashi
|-
| (33482) - || 1999 GO4|| 10 april 1999 || K. Korlević
|-
| (33483) - || 1999 GW4|| 11 april 1999 || C. W. Juels
|-
| (33484) - || 1999 GS7|| 7 april 1999 || LONEOS
|-
| (33485) - || 1999 GE8|| 9 april 1999 || LONEOS
|-
| (33486) - || 1999 GN8|| 10 april 1999 || LONEOS
|-
| (33487) - || 1999 GS8|| 10 april 1999 || LONEOS
|-
| (33488) - || 1999 GD9|| 10 april 1999 || LONEOS
|-
| (33489) - || 1999 GF9|| 10 april 1999 || LONEOS
|-
| (33490) - || 1999 GK9|| 11 april 1999 || LONEOS
|-
| (33491) - || 1999 GM9|| 11 april 1999 || LONEOS
|-
| (33492) - || 1999 GT17|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (33493) - || 1999 GX17|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (33494) - || 1999 GZ17|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (33495) - || 1999 GL18|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (33496) - || 1999 GQ18|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (33497) - || 1999 GD19|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (33498) - || 1999 GG19|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (33499) - || 1999 GN19|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (33500) - || 1999 GV19|| 15 april 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten